Czyż nie dobija się koni? – powieść Horace’a McCoya wydana w 1935 r.
 Czyż nie dobija się koni? – film z 1969 r. w reżyserii Sydneya Pollacka, ekranizacja powieści